Home Park peut désigner :
 Home Park, un stade de football localisé à Plymouth (Royaume-Uni) ;
 Home Park (Château de Windsor), un parc administré par le Crown Estate.

Homonymie
Homonymie de toponyme